Освальдо Крус-младший (, 27 июля 1903, Рио-де-Жанейро — 6 марта 1977) — бразильский шахматист.

Серебряный призер чемпионата Бразилии 1948 г.

В составе сборной Бразилии участник неофициальной и двух официальных шахматных олимпиад.

Участник нескольких турниров, проводившихся на территории Бразилии.

Сын Освальдо Круса-старшего, известного эпидемиолога, бактериолога и гигиениста. Старший брат В. Круса, шестикратного чемпиона Бразилии.

В 1939 г. вместе со своим младшим братом В. Крусом, О. Тромповским, Р. Шарлиером и А. Силвой Рошей участвовал в показательных выступлениях чемпиона мира А. А. Алехина в Рио-де-Жанейро.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Круса в базе Chessgames
 Личная карточка О. Круса на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Рио-де-Жанейро